

Istituzioni
Il termine antimafia, utilizzato in maniera sostantivata, può essere riferito alle seguenti istituzioni italiane:
Commissione parlamentare antimafia – una delle commissioni parlamentari del Parlamento italiano
Commissione antimafia della Repubblica di San Marino – una commissione speciale permanente del Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino
Direzione nazionale antimafia – organo della Procura generale presso la Corte di cassazione con il compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relative alla criminalità organizzata; è presieduta dal procuratore nazionale antimafia
Direzione investigativa antimafia – ufficio del Ministero dell'Interno italiano con compiti investigativi nella lotta contro le associazioni di tipo mafioso
Pool antimafia – équipe di magistrati che si occupano di indagini sulla mafia, come, ad esempio, quelle che hanno portato al maxiprocesso di Palermo
Procura antimafia – pubblico ministero specializzato nel perseguire reati di stampo mafioso

Altro
Movimento antimafia – termine generico con il quale sono indicati i movimenti spontanei contro la mafia e la criminalità organizzata
Codice delle leggi antimafia – legge italiana contro la mafia

Cinema e TV
Squadra antimafia – film del 1978 di Bruno Corbucci, con Tomas Milian
Squadra antimafia - Palermo oggi – serie televisiva trasmessa su Canale 5 dal 2009 al 2016
"Terra mia – non è un Paese per santi", regia di Ambrogio Crespi (2019) docufilm